Глиньково — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Глиньково — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Глиньково — деревня в Кировском районе Калужской области.
 Глиньково — деревня в Воскресенском районе Московской области.
 Глиньково — деревня в Рузском районе Московской области.
 Глиньково — деревня в Ржевском районе Тверской области.